Старый собор святого Павла () — собор Лондонского Сити, до 1666 года стоявший на месте нынешнего собора святого Павла. Вероятно, четвёртое церковное здание на Ладгейтском холме.

Строительство началось после пожара 1087 года и заняло более двухсот лет, будучи задержано пожаром 1135 года. Церковь была полностью освящена в 1240 году, в 1256 и в начале 1300-х — расширена. К середине XIV века, когда собор был закончен, он стал одной из длиннейших церквей в мире, увенчанной одним из самых высоких шпилей, и украшенной одними из лучших витражей.

Гробница святого Эрконвальда привлекала в собор паломников, кроме кафедрального собора лондонского диоцеза, здание служило и общественным надобностям, в частности, неф, т. н. «променад святого Павла», был деловым центром и местом обмена слухами. После Реформации кафедра на церковном дворе, «перекрёсток св. Павла», стала местом выступлений радикальных проповедников и продажи протестантской литературы.

К началу 1600-х годов собор сильно обветшал. Реставрацию, начатую в 1620-е годы Иниго Джонсом, оборвала английская революция (1642—1651). В ходе следующей реставрации под руководством сэра Кристофера Рена, в 1666 году собор сгорел в Великом Лондонском пожаре, остатки его были разобраны, и на этом месте Рен построил собор, существующий и поныне.

История

Начало строительства 
Старый Сен-Пол был, вероятно, четвёртой церковью на Ладгейт-хилл, посвящённой святому Павлу. Пожар 1087 года уничтожил большую часть прежнего храма. Вильгельм Завоеватель пожертвовал на строительство нового здания в романском стиле камень от разрушенной Палатинской башни, стоявшей на реке Флит (говорят, это было последнее его распоряжение).

Епископ Морис руководил подготовкой строительства, но важнейшая часть работы прошла при его преемнике Ричарде де Боми, которому содействовал Генрих I, снабжавший стройку камнем и освободивший все грузы, доставлявшиеся на площадку по реке Флит, от пошлины. Также король даровал епископу права на рыбную ловлю в округе и десятину, взимаемую с дичи в графстве Эссекс. Боми также указал место строительства школы св. Павла.

После смерти Генриха I в Англии и Нормандии разразилась междоусобица. На строительство был назначен епископ Винчестерский Генри Блуаский, которому сразу же пришлось устранять последствия пожара, случившегося в 1135 году на Лондонском мосту. Огонь распространился на немалую часть города и повредил недостроенный собор. В это время массивный романский стиль сменился раннеанглийской готикой, и на толстые романские колонны легли стрельчатые арки трифория. Часть столбов сменили более лёгкие устои из пучков колонок. В 1221 году был возведён шпиль, и в 1240 собор заново освятил епископ Роджер Нигер.

Новый пристрой (1255—1314) 
В 1255 году, после нескольких бурь, епископ Фулк Бассет запросил средства на починку кровли. В это же время собор был удлинён с восточного конца, поглотив приходскую церковь св. Фе Аженской (после чего приход стал называться «св. Фе под св. Павлом», потому что прихожане молились в крипте собора). Эта восточная часть известна под названием «Новый пристрой» (). «Новый пристрой» завершили в 1314 году, хотя освящён он был ещё в 1300. Написанная на среднеанглийском языке аллитерационным стихом поэма «Святой Эрконвальд» начинается с описания работы над «Новым пристроем».

За приходом св. Фе также сохранилась отдельно стоящая колокольня восточнее церкви, звоном с которой издревле собиралось чипсайдское вече. При Эдуарде VI приход св. Фе переместился в капеллу Иисуса, а после пожара 1666 года объединён с приходом св. Августина на Уотлинг-стрит.

Упадок в XVI веке 
К XVI веку здание собора начало разрушаться. При Генрихе VIII и Эдуарде VI, вследствие английской реформации, церкви лишались украшений, а после роспуска монастырей и отмены почитания святых мощей разрушались клуатры, крипты, капеллы, мощевики и другие постройки и их части. В 1549 году после проповеди на «перекрёстке св. Павла» агрессивная толпа громила интерьер церкви. Строения собора св. Павла, захваченные короной, были проданы под магазины или сданы внаём, по большей части книгопродавцам и печатникам, многие из которых были протестантами евангелического толка. Часть построек разобрали на стройматериалы, использованные, например, при сооружении дворца Сомерсет-хаус лордом-протектором Эдвардом Сеймуром.

Обрушение шпиля (1561) 

4 июня 1561 года шпиль собора загорелся и обрушился, повредив кровлю нефа. Через несколько дней в листке причиной пожара назвали удар молнии. В 1753 году сотрудник The Gentleman's Magazine Дэвид Генри в своей книге привёл старый слух о том, что якобы стекольщик на смертном одре покаялся в том, что, уходя обедать, оставил в башне горшок с углями.

Пожар был настолько силён, что расплавились колокола, а свинец, которым был покрыт шпиль, словно лава, лился на крышу. Пожар этот как католики, так и протестанты приняли за знамение гнева божьего на деяния друг друга. В устранение последствий пожара вложилась Елизавета, £1200 дал епископ Лондонский Эдмунд Гриндал, но шпиль не восстанавливали, а кровлю нефа сделали так плохо, что уже через 50 лет она пришла в опасное состояние.

Реставрации 1621—1666 годов 

Озаботившись упадком, в который пришла церковь, Яков I поручил реставрацию архитектору классического направления Иниго Джонсу. Вычистив и отремонтировав здание, Иниго Джонс в 1630-е прибавил к нему классический портик на западном фасаде, который Бенам называет совершенно несогласным () с остальным зданием и радуется, что Джонс ограничился только этим портиком и весьма скверными добавлениями в трансепте.

Реставрацию прервала революция, а армия Парламента значительно навредила собору: в нефе были устроены конюшни, древние документы и хартии частью пропали, частью были уничтожены. Множеством сведений о старом сен-Поле историки обязаны труду Уильяма Дагдейла «История собора святого Павла» () поспешно написанному к 1658 году, потому что в годы протектората было серьёзное опасение, что «одна из самых значительных построек христианского мира» может быть попросту разобрана. Ходили упорные слухи о том, что Кромвель намеревается передать Сен-Пол евреям под синагогу. Непосредственным импульсом к написанию книги для Дагдейла стала находка целых корзин с гниющими документами XIV—XV веков из соборного архива. Атмосферу времени и состояние своего духа Дагдейл передал в следующем фрагменте-посвящении:

… столь велик был твой дар предвидения того, что мы с тех пор горестно зрели и сознавали, особенно в Церкви (тогда ещё пресвитеранская зараза едва проклюнулась), что ты часто просил меня как можно скорее осмотреть самое большое число памятников, главным образом, главнейших храмов нашего государства, чтобы, в конце концов, чернила и бумага сохранили в написанном хотя бы тени тех оригиналов, которые так близки к погибели.

Также книга Дагдейла изобилует гравюрами Вацлава Холлара. В июле 2010 года на аукционе «Сотбис» появился оригинальный набросок к одной из них.

После реставрации Стюартов Карл II назначил на должность наблюдателя за всеми королевскими стройками сэра Кристофера Рена, которому поручил отреставрировать собор в том же стиле, в котором Джонс построил портик. Рен, однако, предложил здание полностью разобрать, его первый биограф Джеймс Элмс отмечает изумление Рена при виде той небрежности, с которой собор был построен; сын Рена описывает новый проект как «Готику, исправленную в лучшем архитектурном духе» (). И клирики, и горожане воспротивились такому решению. Рен в ответ предложил отреставрировать собор, заменив башню куполом. В работе «О проекте поправки старого и грозящего разрушением собора св. Павла» () он пишет:

Из этого следует, что Башня от вершины до основания есть нагромождение разных деформаций, которые ни один Разумный Архитектор не возьмётся исправлять ни за какие деньги.

Дядей Кристофера Рена был Мэтью Рен, епископ Илийский, и неудивительно, что архитектор восхищался центральным фонарём собора в Или, и предлагал выстроить аналогичный на средокрестии Сен-Пола прямо над существующей башней, и лишь потом разобрать её изнутри, таким образом избегая расходов на временную кровлю и не лишая лондонцев (которых он называл «фомы неверующие») привычного здания прежде, чем будет видно, чем оно заменяется.

Великий пожар (1666) 

Решение по проекту реставрации ещё не было принято, когда в 1660-х работы начались, и вскоре после того, как собор одели в леса, его уничтожил Великий лондонский пожар. Огонь, перекинувшись на леса, сжёг деревянную крышу, повредил немалую часть каменных стен и поглотил товары и личное имущество горожан, которое они пытались сберечь в соборе. Сэмюэл Пипс пишет в своём знаменитом дневнике:

Уж пять часов, благословен будь, Господи! у меня всё хорошо, водой добрался до верфи св. Павла и гулял там, смотря на выгоревший город, и ужасно зрелище церкви святого Павла без крыши, хоры её провалились в крипту св. Фе. Разрушена и школа св. Павла, Ладгейт и Флит-стрит.

Аналогичную картину всеобщего разрушения пишет другой мемуарист Джон Ивлин:

3-е сентября — ходил посмотреть, как горит вся южная половина Сити от Чипсайда до Темзы и … видел церковь св. Павла, всю обставленную лесами.7-е сентября — утром пошёл пешком от Уайтхолла до лондонского моста, через бывшую Флит-стрит, Ладгейт-хилл и к святому Павлу … И по возвращении был очень удручён тем, что хорошая прежде церковь св. Павла теперь — жалкая руина, красивый её портик … весь развалился, камни его растрескались и отщепились, и единственное, что совершенно уцелело — это надпись на архитраве о том, кто построил, в ней не повреждено ни одной буквы. Изумительно видеть, как жар обжёг массивные блоки портландского известняка: все орнаменты, колонны, фризы, капители и выступы отвалились снизу доверху, а свинец, покрывавший площадь не менее шести акров, весь расплавился; своды рухнули в крипту св. Фе, куда для спасения от пожара свезли книги из окрестных магазинов, и все книги погибли, они горели целую неделю. Но видно, что свинец над алтарём в восточном конце церкви уцелел, и среди всяких памятников тело одного из епископов не пострадало. Так поверглась во прах досточтимейшая Церковь, один из старейших в христианском мире памятников древнего благочестия.

После пожара 

Кристофер Рен восстановить старый Сен-Пол считал невозможным. Собор пытались на скорую руку укреплять, но в апреле следующего года настоятель собора Уильям Сэнкрофт писал Рену, признавая его правоту: «наши труды на хорах обрушились на наши головы» () Два столба рухнули, остаток кладки был так нестабилен, что рабочие отказывались даже подходить близко, чтобы его обрушить. Сэнкрофт также добавлял, что без Рена они ничего не могут сделать.

Таким образом, несмотря на то, что его можно было ещё спасти (хотя и ценой почти полной перестройки), решили выстроить новую церковь в современном стиле, как и предлагал Рен изначально.С 1668 года начался полный разбор здания, который оказался неожиданно трудным, потому что камни были прочно залиты кровельным свинцом. Тогда Рен воспользовался новой тогда методикой подрыва стен порохом. Как всякое новое дело, шло оно негладко, несколько человек погибли, окрестные жители жаловались на шум и ущерб от взрывов, и в конце концов архитектор прибегнул к тарану. Строительство нового храма началось в июне 1675 года.

Закончилось оно к 1710 году. Общественное мнение восприняло новый собор неоднозначно, одни восхищались им, другие находили его слишком похожим на собор св. Петра в Риме и потому отдающим папизмом, неанглийским храмом.

Архитектура 

Раскопки 1878 года, проведённые под руководством Френсиса Пенроуза, показали, что собор был в итоге  в длину (без позднего портика Иниго Джонса),  в ширину по нефу и  в ширину по трансепту.

Неф в 12 секций получил прозвище «променад св. Павла» из-за своей длины. Норманский трифорий соседствовал в нём с готическим сводом на нервюрах. Витражи считались лучшими в стране, а роза восточного фасада — лучшей из них. Чосер в «Рассказе мельника» из «Кентерберийских рассказов» (XIV век) использует окна Сен-Пола как понятное любому лондонцу сравнение:

Шпиль собора был одним из самых высоких в Европе, обычно его высота указывается как , то есть вторая после Линкольнского собора. Кристофер Рен считал это число завышенным и оценивал шпиль в . В 1664 году Роберт Гук при помощи отвеса установил высоту башни «очень близко к двумстам четырём футам, на шестьдесят футов выше, чем обычно считают». Уильям Бенам пишет, что собор, вероятно:

напоминал тот, что в Солсбери, но на сто футов длиннее и со шпилем на шестьдесят или восемьдесят футов выше. Башня была открыта взору изнутри до самого основания шпиля, и была, предположительно, красивейшей из всех соборов Англии как изнутри, так и снаружи

Реконструировать западный фасад до Иниго Джонса трудно, но можно быть уверенным в том, что порталов было, как обычно, три, по числу нефов. Южная башня западного фасада называлась башней Лоллардов, в ней содержали в заключении еретиков. Она имела дурную репутацию, например, одного из заключённых в ней нашли повешенным, и в официальную версию о самоубийстве горожане не верили.

Церковный двор 

Стена, окружавшая территорию собора, была выстроена ещё в 1109 году, а в 1285 значительно укреплена. В ней было 6 охраняемых ворот, поскольку ко временам Эдуарда I двор собора св. Павла стал местом небезопасным, там случались ограбления, изнасилования и даже убийства.

Севернее хоров был клуатр, реконструированный в XV веке и украшенный традиционными сценами «Пляски Смерти», который замыкал кладбище для клира и важных людей. В восточной галерее этого клуатра была хорошая библиотека, не пережившая, к сожалению, Великого пожара.

Жертвы Чёрной смерти покоились в так называемом «Прощёном дворике», название которого, возможно, появилось оттого, что места на кладбище покупались вместе с индульгенциями. Посредине этого дворика стояла капелла, выстроенная Гилбертом Бекетом (отцом архиепископа Томаса Бекета), про неё говорили, что она не хуже самого собора. Севернее прощёного дворика была коллегия младших каноников, рядом с ней находился «перекрёсток св. Павла» (фундамент которого обнаружили при раскопках шестью футами ниже мостовой).

С северной стороны нефа находились помещения епископа Лондонского (северная башня на западном фасаде относилась к ним же) и дверь, ведущая прямо в собор. На южной стороне находились соборная пекарня и пивоварня, и ещё одно здание, в 1570 году переданное для собраний ассоциации докторов гражданского права. К южной стороне нефа примыкала вровень с западным фасадом , которая была короче нефа и с южным трансептом образовывала двухъярусный, ограниченный с трёх сторон клуатр, в центре которого располагалась капитулярная зала.

Пространство перед западным и восточным фасадами принадлежало горожанам и использовалось для военных парадов и для народных собраний соответственно.

Капитулярная зала 
Согласно Джону Харви, восьмиугольная капитулярная зала, выстроенная около 1332 года Уильямом де Ремси, была первым образцом перпендикулярной готики. С этим мнением согласен Алек Клифтон-Тэйлор, считавший, что капитулярная зала старого Сен-Пола и капелла св. Стефана в Вестминстерском дворце построены несколькими годами ранее, чем образцы перпендикулярной готики в Глостерском соборе. Зала была весьма небольшой, внутренним диаметром всего лишь в . Фундамент её ныне раскрыт в ходе переустройства южной стороны площади, окружающей современный собор.

Интерьер 
Интерьер собора был знаменит своей красотой. Каноник Уильям Бенам в 1902 году писал, что ему не было равных в Англии, а может быть, и в Европе ().

Во все времена в собор привлекала паломников гробница св. Эрконвальда, особенно приток усилился при епископе Морисе, когда участились свидетельства о якобы происходивших на его могиле чудесах. Гробница святого была украшена золотом, серебром и драгоценными камнями. В 1339 году три ювелира в течение целого года делали её ещё красивее и богаче, чем раньше. Уильям Дагдейл пишет, что гробница была пирамидальной формы с алтарём для приношений перед нею.

В соборе вдоль стен были могилы епископов и знатных феодалов. Кроме св. Эркенвальда, там были похоронены два англосаксонских монарха, Себби, король Восточных Саксов и Этельред Неразумный. Особенно пышными были гробницы Джона Гонта, 1-го герцога Ланкастерского, Джона де Бошана, 1-го барона Бошана из Уорика. Кроме них, там были похоронены лорд-канцлер Николас Бэкон, поэт и общественный деятель сэр Филип Сидни и настоятель собора Джон Донн. Надгробие Донна пережило пожар и сохраняется в нынешнем здании собора.

Общественная роль 

Собор часто посещали монархи и представители высшей знати, иногда в нём собирался двор. Среди произошедших в нём важных исторических событий, например, низложение Уильяма де Лоншана, которому Ричард Львиное Сердце, отправляясь в крестовый поход, доверил управление государством. В 1191 году брат Ричарда Иоанн собрал в Сен-Поле собор епископов, которые низложили регента, обвинив его в измене.

Тела нескольких английских королей пребывали в Сен-Поле перед окончательным погребением в Вестминстерском аббатстве, в том числе Ричард II, Генрих IV и Генрих VII. В случае Ричарда II тело было выставлено на всеобщее обозрение, чтобы рассеять слухи о том, что он не умер.

В 1196 году Уильям Фиц Осберн держал речь на «перекрёстке святого Павла» против притеснения бедных, начав таким образом бунт, остановить который на пороге собора удалось лишь Хуберту Уолтеру, архиепископу Кентерберийскому. Осберн был казнён, и после этого на «перекрёстке» ещё много лет никто не смел проповедовать. Он использовался для оглашения прокламаций, официальных объявлений, папских булл, отлучений и приговоров особо важным преступникам.

14 ноября 1501 года в Сен-Поле на Екатерине Арагонской женился Артур, принц Уэльский, сын Генриха VII Тюдора. Хронисты изобилуют подробностями по поводу пышных украшений собора и города к этому празднику. Через 5 месяцев, в возрасте 15 лет, Артур умер, а брак этот был позже оспорен братом Артура Генрихом VIII, который женился на Екатерине Арагонской сам и имел от неё дочь Марию Кровавую.

Променад св. Павла 

Первое историческое свидетельство использования нефа собора, «променада св. Павла», в качестве рынка и места для мирских собраний относится к епископату  (1381—1404). Епископ выпустил инвективу, грозя отлучением тем, кто в соборе торгуют товарами, как на рынке, а ещё

по наущению Дьявола бьют камнями и стрелами гнездящихся на стенах галок и голубей. Иные играют в мяч к изумлению зрителей, разбивая красивые и дорогие витражи.

В 1554 году лорд-мэр указом повелел прекратить неподобающее использование церкви для торговли лошадьми и другими товарами, которой «оскорбляется Всемогущий Господь и все добрые люди».

К XV веку собор также стал центром циркуляции городских слухов, в нём собирались все городские злые языки.

Френсис Осборн пишет:

В те времена было модно… среди аристократов, лордов, придворных и всех занятых не ремеслом, собираться в церкви св. Павла в одиннадцать и прогуливаться по нефу до двенадцати часов, а после обеда — от трёх до шести, и в это время одни говорили о делах, другие же о новостях. Мало что могло произойти, не став известным там… Тамошние злые языки смели обсуждать не только вопросы публичные, но и самые деяния государственные, о которых проговорится какой-нибудь царедворец.

В соборе, таким образом, можно было узнать последние новости — местные, военные, о делах духовных, из парламента и двора, подцепить злободневную шутку, подать милостыню, лишиться кошелька и снять проститутку. В пьесе «Englishmen for my Money» Уильям Хафтон описал променад св. Павла как общий дом, в котором множество людей, не занятых ничем, кроме прогулок туда-сюда под неумолчный шум разговоров. В серии сатирических зарисовок современной ему Англии Джон Эрл описывает его так:

Променад св. Павла — вся наша страна в миниатюре, наименьший из островов Великобритании. Одновременно он и весь мир в движении своём, выставленный на ваше обозрение. Нагромождение камней и нагромождение человеков, смешение языков такое, что не будь он под сенью освящённых сводов, был бы Вавилон. Шум в нём, словно в улье, образуется голосами и звуками шагов, похожий на тихий рёв или громкий шёпот… Великое торжище, на котором толкутся все мысли и дела… На этом монетном дворе, как у папистов, чеканят церковным штемпелем всякий слух и всякую ложь.

Известные погребения 

Памятник Джону Донну, выполненный скульптором Николасом Стоуном в 1631 году по идее самого Донна — единственный уцелел в пожаре. В 1913 году Макдональд Гилл и Мервин Маккартни изготовили мемориальную доску с перечнем утраченных могил. Доска установлена в новом соборе, на ней значатся:
 Себби, король Эссекса (†695)
 Этельред II Неразумный (†1016)
 Эдуард Изгнанник (†1057), сын короля Англии Эдмунда Железнобокого
 Генри де Ласи, 3-й граф Линкольн (†1311), доверенное лицо короля Эдуарда I
  (†1349), четырежды бывший мэром Лондона
 Джон де Бошан, первый барон Бошан из Уорвика (†1360), кавалер ордена Подвязки
  (†1380), герольд Эдуарда III
 Джон Гонт, герцог Ланкастер (†1399) с женой Бланкой Ланкастерской (†1368).
  (†1435), дважды бывший лорд-мэром Лондона
  (†1497), епископ Вустерский
 (известен с 1510-х), шериф и лорд-мэр Лондона
 Джон Колет (†1519), настоятель собора св. Павла, основатель школы св. Павла
 Томас Линакр (†1524), врач, основатель Королевского колледжа врачей
 Уильям Герберт, 1-й граф Пембрук (†1570), courtier.
 сэр Николас Бэкон (†1579), Лорд-хранитель Большой печати
 сэр Филип Сидни (†1586), поэт, военный, придворный и учёный
 сэр Френсис Уолсингем (†1590), глава разведки при Елизавете I
 сэр  (†1591), лорд-канцлер Англии, фаворит Елизаветы I
 сэр  (†1595), политический деятель и придворный
 сэр  (†1597), командующий армией в ходе осады Амьена (1597)
  (†1602), придворная дама, жена Уолсингема
  (†1611), антикварий и Канцлер казначейства
 сэр  (†1612), многолетний служащий Геральдической палаты
 сэр  (†1626), лорд-мэр лондонского Сити
 Джон Донн (†1631), поэт и настоятель собора с. Павла
  (†1632), епископ Даремский
 сэр Антонис ван Дейк (†1641), художник
 Брайан Уолтон (†1661), епископ Честерский, издатель многоязычной Библии

Примечания

Источники

Литература 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  OCLC 84564730.
 
 
 
 
 
 
  OCLC 1562848.

Ссылки 

 Официальный сайт собора св. Павла в Лондоне с историей старого собора
 
 
 
 
 

Лондон
Храмы Лондона
Лондон